Складка:

 Складка — участок листового материала (бумаги, ткани, кожи), где материал сложен вдвое.
 Складка — прямолинейный изгиб на ткани.
  — украинский литературно-художественный альманах.
 Складка — изгиб слоёв горных пород.
 Складка — морщина на коже. См. также , .